Це список корейських прізвищ, що записані на хангилі в алфавітному порядку. 

Найпоширенішими корейськими прізвищами (зокрема, у Південній Кореї) є Кім, далі йдуть Лі та Пак. У купі ці три прізвища охоплюють приблизно 
половину корейської спільноти. В даний час використовується близько 250 корейських прізвищ.

Корейські прізвища

Фонетичні особливості 
На початку слова у північному варіанті корейської мови літера ㄹ (р), що стоїть попереду простих голосних читається як ㄴ(н), 
або взагалі не читається перед йотованими голосними. Тому прізвища 라 (Ra), 로 (Ro) передаються як На та Но, а 량 (Ryang), 려 (Ryeo) — Ян і Йо. В південнокорейському варіанті літера ㄹ (р) не вживається на початку слова, тільки у випадку запозичень.

Традиції в написанні імен кирилицею 
З традиційної передачі корейських прізвищ кирилицею зберігається тільки Лі та Лім, фонетично мало бути І та Ім відповідно, інші прізвища 
пишуться відповідно до їх звучанню в Кореї, тобто
 Лян/Рян → Ян
 Лю/Рю → Ю
 Ло → Но.
Традиційні для радянських корейців написання імен приводяться до фонетичної передачі:
 Се → Со
 Шін → Сін
 Югай → Ю
 Хегай → Хо
 Тюгай → Чу
 Тен → Чон
 Те → Чо
 Цой → Чхве
 Цін → Чін

Див. також 
 Корейське ім'я
 Корейська мова

Примітки

Посилання 
 Портал статистики Республіки Корея 
 Китайські та корейські прізвища 
 Концевич Л.Р. Правила передачі корейських імен 
 Концевич Л.Р. Російська та латинська системи транскрипції корейських слів та власних імен
 Куротченко К.Б. Принципи спілкування та взаємовідносин у корейському суспільстві 
 Список імен на сайті Naver 

Культура Кореї